Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 35-ös, továbbá -ös, 35A, 35B, 35E, 35É, 35G, 35J, 35R, 35S, 35Y, illetve H35-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 35-ös busz (Budapest)
 35-ös busz (Budapest, 1949–1980)megszűnt
 35-ös busz (Budapest, 2007–2008)megszűnt
 -ös busz (Budapest)megszűnt
 35A busz (Budapest)megszűnt
 35B busz (Budapest)megszűnt
 35Y busz (Budapest)megszűnt

 35-ös busz (Debrecen)
 35A busz (Debrecen)megszűnt 2014-ben
 35E busz (Debrecen)
 35J busz (Debrecen)megszűnt
 35S busz (Debrecen)megszűnt
 35Y busz (Debrecen)

 35-ös busz (Dunaújváros)

 35-ös busz (Lenti)

 35-ös busz (Miskolc)
 35É busz (Miskolc)
35G busz (Miskolc)
 35R busz (Miskolc)

 H35-ös busz (Nyíregyháza)

 35-ös busz (Pécs)
 35A busz (Pécs)megszűnt
 35Y busz (Pécs)

 35-ös busz (Szeged)megszűnt
 35G busz (Szeged)megszűnt
 35Y busz (Szeged)megszűnt

 35-ös busz (Székesfehérvár)

 35-ös busz (Szombathely)megszűnt

 35-ös busz (Tatabánya)

 35-ös busz (Veszprém)megszűnt